Das Adjektiv medial bezeichnet

allgemein:
 etwas, das (unmittelbar) ein Medium betrifft bzw. sich auf ein solches bezieht
 insbesondere etwas, das (unmittelbar) die Massenmedien betrifft bzw. sich auf diese bezieht (allgemein- wie auch fachsprachlich)

wissenschaftlich:
 in der Medizin eine anatomische Lage- und Richtungsbezeichnung: Anatomische Lage- und Richtungsbezeichnungen#Anatomische Hauptrichtungen („zur Mitte hin gelegen“)
 in der Linguistik eine Diathese
 in der Algebra eine bestimmte Eigenschaft; siehe Mediales Magma

Das Wortteil Medial- steht
 in der Astronomie für einen bestimmten Fernrohrtyp (das Medial-Fernrohr); siehe Schupmann-Medial-Fernrohr

Siehe auch: